Cassolesi – abitanti di Cassola
Cassolesi – abitanti di Cassolnovo